Steidl steht für:

 Steidl Verlag, deutscher Buchverlag

Steidl ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steidl (1927–2017), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Anemone Schneck-Steidl (1934–2020), deutsche Künstlerin und Textilgestalterin
 Bernd Steidl (* 1967), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Dorian Steidl (* 1972), österreichischer Moderator
 Ernst Steidl (1891–1966), tschechischer Maler und Grafiker
 Josef Steidl (1919–1986), Gewerkschaftsfunktionär und Politiker der SED
 Gerhard Steidl (* 1950), deutscher Verleger
 Karl Steidl (1896–1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Melchior Steidl (auch Steudel; 1657–1727), Maler
 Norbert Steidl (* 1959), österreichischer Journalist
 Pavel Steidl (* 1961), tschechischer Konzertgitarrist
 Robert Steidl (1865–1927), deutscher Komiker, Parodist und Autor
 Roland Steidl (* 1956), österreichischer Philosoph, Erwachsenenbildner und Autor

 Sándor Steidl (* 1959), ungarischer Fußballspieler
 Ulrich Steidl (* 1972), deutscher Marathonläufer
 Walter Steidl (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Steidel
 Steidle